Капу-Дялулуй () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Бренешть.
 Капу-Дялулуй () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Ченаде.
 Капу-Дялулуй () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Бебень.